Wagram může být:

 Deutsch-Wagram – město v Rakousku
 Wagram (Sankt Pölten) – městská část Sankt Pöltenu
 Wagram an der Donau – část obce Eckartsau 
 Wagram (pahorkatina) – geomorfologický celek v Rakousku
 Wagram (Severní Karolína) – město v USA
 Wagram (Polsko) – vesnice v Polsku
 bitva u Wagramu – součást napoleonských válek (5. července 1809)
 Wagram Music – francouzské hudební vydavatelství
 Wagram (stanice metra v Paříži) – stanice pařížského metra
 Salle Wagram – koncertní sál v Paříži